Сборная Испании по шахматам представляет Испанию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Испанская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2660 (2011).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах: Артуро Помар (12 раз)
 На командных чемпионатах Европы: Мигель Ильескас (7 раз)

Трансферы

Достижения

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматных олимпиадах: Очоа Хавьер  резервная доска (1984)
 На командных чемпионатах Европы: Франсиско Вальехо Понс
  2-я доска (2003)
  2-я доска (2007)

Неосновные сборные 
На домашней шахматной олимпиаде 2004 года на правах хозяев Испания выдвинула помимо основной ещё две сборные.
 Испания—2 — 44 место.
 Испания—3 — вне учёта.

Также на командном чемпионате Европы в Леоне (2001) за Испанию вне учёта выступала вторая сборная.

Примечания

Ссылки 

Ш
И
Шахматы в Испании